Le terme équipe Cendrillon (Cinderella en anglais), en Amérique du Nord, fait référence à une équipe sportive ou à un joueur d'un sport individuel (on parle alors de joueur Cendrillon) qui avance beaucoup plus loin dans un tournoi que prévu. Ces clubs ou athlètes reçoivent une attention accrue des amateurs et des médias à mesure qu'ils se rapprochent du match pour le championnat ou de la fin du tournoi. Le terme vient du conte Cendrillon, et de l'idée qui s'en dégage que l'on peut accomplir de grandes choses inattendues au sortir de l'obscurité.

En Europe, le terme désigne parfois une équipe surprise, le plus souvent amateur, qui élimine une formation placée plus haut dans la hiérarchie. En France il peut être utilisé à l'occasion de la Coupe de France de football, épreuve où les surprises sont nombreuses. L’équipe Cendrillon de la Coupe est celle évoluant au plus petit niveau Le terme Petit Poucet est toutefois plus fréquent.

Exemples

Hockey sur glace 

 L'Équipe des États-Unis de hockey sur glace de 1980
 Les Mighty Ducks d'Anaheim de 2003
 Les Flames de Calgary de 2004
 Les Oilers d'Edmonton de 2006
 Les Flyers de Philadelphie de 2010
 Les Canadiens de Montréal de 2010
 Les Kings de Los Angeles de 2012
 Les Predators de Nashville de 2017
 Les Golden Knights de Vegas de 2018
 Les Capitals de Washington de 2018
Les Canadiens de Montréal de 2021

Football 
 L'Équipe de Corée du Nord de football de 1966
 L'Équipe de Grèce de football de 2004
 L'Équipe de Corée du Sud de football en 2002

Articles connexes 
 Outsider
 Petit Poucet

Sources 

Vocabulaire sportif